Byli (ang. The Exes, 2011-2015) – amerykański serial komediowy stworzony przez Marka Reismana. Wyprodukowany przez Mark Reisman Productions, Acme Productions i TV Land Original Productions.

Światowa premiera serialu miała miejsce 30 listopada 2011 roku na antenie TV Land. W Polsce premiera serialu odbyła się 13 maja 2013 roku na kanale Comedy Central Family.

Dnia 2 lutego 2012 roku TV Land ogłosił, że drugi sezon został zamówiony na 12 odcinków. Dnia 13 grudnia 2012 roku TV Land ogłosił, że otrzymał zamówienie na trzeci sezon serialu wraz z 10 odcinkami, który premierę będzie miał 19 czerwca 2013 roku.

Opis fabuły 
Serial opowiada o losach Holly Franklin (Kristen Johnston), prawniczki, która wynajmuje mieszkanie swoim trzem byłym klientom. Właśnie przedstawia najnowszego rozwodnika Stuarta (David Alan Basche) jego współlokatorom – Philowi (Donald Faison) i Haskellowi (Wayne Knight). Atmosfera z początku nie należy do najlepszych, ale Holly na szczęście mieszka na tyle blisko, aby pomóc panom przejść przez trudności wspólnego mieszkania.

Obsada 
 Kristen Johnston jako Holly Franklin
 Donald Faison jako Phil Chase
 Wayne Knight jako Haskell Lutz
 David Alan Basche jako Stuart Gardner
 Kelly Stables jako Eden

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2015
Programy telewizji TV Land